Handle with Care puede referirse a:

 Handle With Care (álbum), tercer álbum de estudio de la banda de thrash metal estadounidense Nuclear Assault;
 Handle with Care (canción), canción de Traveling Wilburys;
 Handle with Care (novela), novela de Jodi Picoult publicada en 2009;
 Handle With Care (película de 1935);
 Handle With Care (película de 1977).